Czerwona Woda ist der Name folgender geografischen Objekte:

 Czerwona Woda, rechter Nebenfluss der Lausitzer Neiße in Tschechien und Polen, siehe Rothwasser
 Czerwona Woda (Olsztynek), Ort in der Gmina Olsztynek, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen, bis 1945: Rothwasser im Kreis Osterode, Ostpreußen
 Czerwona Woda (Susz), Ort in der Gmina Susz, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Czerwona Woda (Węgliniec), Ort in der Gmina Węgliniec, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen

Siehe auch:
 Červená Voda